Чемпионат Франции по футболу 1956/1957 — 19-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сент-Этьен» стал чемпионом Франции в 1-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 1030 голов.

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов 
 «Реймс» — «Сент-Этьен»  — 4:5
 «Сент-Этьен» — «Валансьен»  — 5:4
 «Сент-Этьен» — «Марсель»  — 6:3
 Самая крупная победа в гостях:  —6 голов 
 «ФК Нанси» — «Сент-Этьен»  — 1:7
 Самая крупная победа дома:  6 голов 
 «Монако» — «Валансьен»  — 6:0
 «Сент-Этьен» — «Сошо»  — 6:0
 «Сошо» — «Страсбур»  — 6:0
 «Страсбур» — «Валансьен»  — 6:0
 «Тулуза (1937)» — «Ренн»  — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1956/1957
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1956 году
Спорт во Франции в 1957 году